Клохан (Оффали) — деревня в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер)
 Клохан (Донегол) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).